Tranquilidad hace referencia a varios artículos:

Definición
 Calma, ausencia de vientos.
 Paz interior

AntropónimoTranquilo Cappozzo
Tranquillo BarnettaTranquilina, emperatriz romana.Suetonio, Cayo Suetonio Tranquilo.Olaf III de Noruega "el Tranquilo", rey nórdico.

AstronomíaMare Tranquillitatis, mar de la Tranquilidad, en la Luna.Base TranquilidadTranquility (Nodo 3), elemento de la Estación Espacial Internacional.

TopónimoPuerto Río Tranquilo, en la región de Aysén, Chile.Villa Tranquila, Conjunto Habitacional Nicolás Avellaneda.Tranquilandia, extensión en Colombia controlada por los cárteles de la droga.Tranqui, isla del sur de Chile.Tranquillity, lugar designado por el censo en California.

AdemásRevolución tranquila''', proceso de modernización y secularización del Quebec, Canadá.

Véase también
Tranquilizante o sedante

Emociones